Schaeffer kan som auktorsförkortning betyda:

 Bobb Schaeffer
 Charles Frederic August Schaeffer

Robotskapade auktorsförkortningar